Barrow steht für:

 Barrow (Familienname), ein Familienname
 Barrow (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Barrow, Grabhügel in Großbritannien, siehe Hügelgrab #Britische Inseln
 The Barrow, Erzählung von Ursula K. Le Guin von 1976, siehe Orsinien#The Barrow
 Barrow Stadium, Stadion im Orleans Parish, Louisiana, Vereinigte Staaten
 Kap Barrow (Hoseason Island), Kliff vor der Westküste des westantarktischen Grahamlands

Inseln:
 Barrow Island (Western Australia)
 Barrow Island (England)
 Barrow Island (Queensland)

Gewässer:
 River Barrow, Fluss in Irland
 Barrow Strait, Meerenge in der kanadischen Arktis
 Barrow Branch, Fließgewässer im Sequoyah County, Oklahoma
 Barrow Lake, See im Cass County, Minnesota

Orte:

in Australien:
 Barrow Creek, im Northern Territory

in Großbritannien:
 Barrow-in-Furness, Stadt in Cumbria
 Barrow (Gloucestershire)
 Barrow (Highland), Highland
 Barrow (Lancashire)
 Barrow (Rotherham)
 Barrow (Rutland)
 Barrow (Shropshire)
 Barrow (Somerset)
 Barrow (Suffolk)
 Barrow upon Humber, Lincolnshire
 Barrow upon Soar, Dorf bei Loughborough in Charnwood, Leicestershire
 Barrow upon Trent, Derbyshire
 Barrow Island (Cumbria)

in den Vereinigten Staaten:
 Barrow (Alaska), Stadt im North Slope Borough
 Barrow (Illinois), im Greene County
 Barrow Heights, im Barrow County, Georgia
 Barrow County, Verwaltungseinheit in Georgia
 Point Barrow, Alaska

Siehe auch:
 Barrow House (Cumbria)
 Barrows (Begriffsklärung)
 Barro (Begriffsklärung)
 Burrow (Begriffsklärung)